

Населені пункти та їхні частини

 Яблоново — село в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Яблоново — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Яблоново — село в гміні Плосьниця Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яблоново — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яблоново — село в гміні Уйсце Пільського повіту Великопольського воєводства
 Яблоново — село в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Яблоново — село в гміні Мірославець Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Яблоново — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Яблоново — частина села Єґлінець у гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Яблоново — осада в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Яблоново — селище в Забайкальському краї Росії
 Яблоново — село в Старорусському районі Новгородської області Росії

Див. також 
 Яблунів
 Яблоново-Поморське — місто в Польщі, Куявсько-Поморське воєводство
 Яблонове (значення)

Примітки